Пък може да се отнася за:

 пък – вид междуметие
 Пък (Шекспир) – герой от пиесата „Сън в лятна нощ“ на Шекспир
 Пък (спътник) – спътник на Уран
 Пък (музикален инструмент) – музикален перкусионен инструмент
 Пък (списание) – американско хумористично списание